Ayumi Ishida – japońska aktorka
 Ayumi Ishida – japońska piosenkarka należąca do grupy Morning Musume